Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Internazionali BNL d’Italia 2019 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour Masters 1000 qualifizieren sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht werden. Insgesamt nehmen 28 Spieler an der Qualifikation teil, die am 11. und 12. Mai 2019 stattfindet.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 115 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Rom